Белорусско-израильские отношения — отношения между Республикой Беларусь и Государством Израиль в политической, экономической и культурной сферах.

Евреи проживают на территории Белоруссии более 6 веков и являются неотъемлемой составной частью этнической структуры белорусского общества. На территории Белоруссии родились первый и третий президенты Государства Израиль Хаим Вейцман и Залман Шазар, премьер-министры Менахем Бегин, Ицхак Шамир, Шимон Перес, который занимал должности премьер-министра и президента, один из пионеров возрождения языка иврит Элиэзер Бен-Йехуда, художник Марк Шагал и многие другие известные еврейские деятели.

На территории БССР в годы Великой Отечественной войны погибло около 850 тысяч евреев. На данный момент установлено более 680 белорусов — Праведников народов мира, которые прятали евреев в годы войны.

Сегодня в Израиле проживает около 120 тысяч выходцев из Белоруссии, а в Белоруссии — около 30 тысяч евреев (по данным Еврейского агентства «Сохнут» от 50 до 60 тысяч).

В 1992 г. в Иерусалиме было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между Белоруссией и Израилем. В том же году с частными визитами Белоруссию посетили её выходцы И. Шамир и Ш. Перес. Первым поверенным в делах Республики Беларусь в Израиле стал М. Фарфель.

В апреле 2000 г. Израиль и Белоруссия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В октябре 2000 г. было подписано соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве между двумя странами.

История 

Дипломатические отношения между Белоруссией и Израилем установлены 26 мая 1992 года. В августе 1992 года в Тель-Авиве открыто посольство Белоруссии. С октября 1993 года в Минске функционирует посольство Израиля.

В сентябре 2009 года Почётным консулом Республики Беларусь в Государстве Израиль назначен А. Моткин.

Визиты 
 В 1992 году состоялся визит Премьер-министра Республики Беларусь в Израиль.
 В октябре 1999 г. в Израиле находилась делегация белорусского парламента во главе с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
 В январе 2000 г. в рамках торжеств «Вифлеем-2000» Государство Израиль посетил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
 В апреле 2000 г. состоялся визит в Израиль Заместителя Премьер-министра — Министра иностранных дел Республики Беларусь.
 7-9 июня 2011 состоялся визит Премьер-министра Республики Беларусь М. В. Мясниковича в Израиль.
 15-17 мая 2012 г. заместитель Премьер-министра Республики Беларусь М. И. Русый посетил Израиль для участия в Международной выставке аграрных технологий «Agritech».

С 2010 года 
В июле 2018 года МИД Белоруссии высказал обеспокоенность увеличением количества отказов туристам из этой страны при въезде в Израиль. После вступления в силу двустороннего соглашения об отмене визовых формальностей в 2015 году, рост отказов пришёлся на 2017 и первую половину 2018 года.

Израильская компания «AgriGo Projects» в сотрудничестве с белорусской «Витебскмясомолпром» построит свиноферму в этой стране за $ 41,4 млн в районе деревни Горяны Оршанского района. В контракт также входит профессиональное сопровождение проекта после его запуска и строительство цеха по производству комбикормов.

Межправительственные соглашения 
Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют следующие межправительственные соглашения:
 Об установлении дипломатических отношений,
 О торговом и экономическом сотрудничестве,
 О содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций,
 Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал,
 О сотрудничестве в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
 О сотрудничестве в области воздушного транспорта,
 О сотрудничестве в области борьбы с преступностью,
 О сотрудничестве в области образования, науки и культуры,
 О взаимном учреждении и деятельности культурных центров,
 О сотрудничестве в области туризма,
 О сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия,
 О сотрудничестве в области здравоохранения и медицины.

В июле 2002 г. и в декабре 2006 г. в г. Минске состоялись два раунда белорусско-израильских консультаций между МИД на уровне заместителей министров иностранных дел.

Между странами сформирована договорно-правовая база, регламентирующая межрегиональные связи.

Подписаны соглашения о сотрудничестве между городами Витебск и Ришон ле-Цион (март 2008 г.), а также между городами Глубокое и Кирьят-Бялик (май 2011 г.).

21 февраля 2011 г. в Израиле председатель городского исполнительного комитета Гродно Б. Н. Козелков подписал с мэром Ашкелона Б. Вакниным соглашение об установлении побратимских связей между Гродно и Ашкелоном.

28 марта 2012 г. в Израиле Председатель городского исполнительного комитета Бреста А. С. Полышенков подписал с мэром Ашдода И.Ларси соглашение об установлении побратимских связей между Брестом и Ашдодом.

19 сентября 2014 года было подписано соглашение о безвизовом въезде. 16 августа 2015 года оно было утверждено правительством Израиля. Соглашение вступит в силу через 90 дней после утверждения (26 ноября 2015 г.)

Список посланников

Послы Израиля в Белоруссии 
 Алекс Гольдман-Шайман (с августа 2020 года — н.в.)
 Алон Шогам (февраль 2017 — август 2020)
 С лета 2015 по февраль 2017 посольство работало без посла
 Юлия Рачински-Спивакова (2016) — временная поверенная в делах Израиля в Белоруссии
 Йосеф Шагал (январь 2012 — лето 2015)
 С марта 2011 по январь 2012 посольство работало без посла.
 Эдвард Шапира (2009 — март 2011)
  (2004—2009)
 С лета по декабрь 2003 года посольство было закрыто по экономическим причинам; интересы Израиля представлял израильский посол в РФ
 Мартин Пелед-Флакс (1998—2002)
  (1997)

Послы Белоруссии в Израиле 
 Евгений Семёнович Воробьев (сентябрь 2019 — н.в.)
 Владимир Николаевич Скворцов (сентябрь 2013 — сентябрь 2019)
 Игорь Александрович Лещеня (май 2006 — сентябрь 2012)
 Геннадий Михайлович Лавицкий (октябрь 1995 — январь 2004)

Торговля 
Динамика внешней торговли в 2011—2019 годах (млн долларов):

См. также 
 Иудаизм в Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Беларусь — Израиль: особенные отношения
 В Беларуси планируют открыть памятник премьер-министру Израиля
 О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с заместителем Министра внутренних дел Израиля Ф.Киршенбаум

Израиль
Белоруссия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании